Almoxarifado (logística) — conceito de logística relacionado com armazenagem usado no Brasil
Almoxarifado (Portugal) — divisão administrativa fiscal medieval a cargo dum almoxarife